Mužská dvouhra San Diego Open 2021 probíhala na přelomu září a října 2021. Do singlové soutěže sandiegského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se první ročník turnaje.

Vítězem se stal druhý nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal za 62 minu nenasazeného Brita Camerona Norrieho po jednoznačném dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal páté turnajové vítězství, které představovalo jeho šestý titul na okruhu ATP Tour. Ziskem titulu se posunul do čela statistiky vyhraných turnajů v sezóně. Před turnajem přitom neměl na kontě žádnou semifinálovou účast na tvrdých površích, když všech jeho patnáct bojů o finále proběhlo na antuce. Bodový zisk 250 bodů ho vrátil do boje o premiérovou účast na závěrečném Turnaji mistrů, když se posunul na 8. místu žebříčku Race To Turin.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Tour 2021
San Diego Open
Tenis v USA v roce 2021